.kp — национальный домен верхнего уровня, созданный 24 сентября 2007 года для Корейской Народно-Демократической Республики.

После первоначальных доменов второго уровня com.kp и edu.kp были зарегистрированы следующие: net.kp, gov.kp, org.kp, rep.kp, tra.kp и co.kp.
В 2010 году неожиданно все домены Северной Кореи оказались недоступны, и северокорейские сайты были доступны только по IP-адресам. Причины до сих пор неизвестны. Сервера доменных имен находятся в собственности оператора Star JV. Это телекоммуникационная компания, созданная при участии северокорейского правительства и таиландской компании Loxley Pasific.

Северокорейские сайты главным образом зарегистрированы под доменом .com. Регистратором сайтов в домене .kp является Сетевой Информационный Центр КНДР.

Список доменов 
На 2018 год в глобальном Интернете насчитывается около 30 сайтов, зарегистрированных в домене .kp. Основными доменами являются:

 airkoryo.com.kp — сайт Государственной авиакомпании КНДР Air Koryo.
 cooks.org.kp — сайт, посвящённой национальной кухне КНДР.
 dprkportal.kp — интернет-портал для просмотра сайтов КНДР.
 fia.law.kp
 friend.com.kp
 gnu.rep.kp — сайт радиостанции «Радио Пхеньян».
 kass.org.kp — сайт Корейской Ассоциации Работников Общественных Наук.
 kcna.kp — сайт Центрального телеграфного агентства Кореи.
 kftrade.com.kp — сайт Внешней торговли КНДР.
 kiyctc.com.kp — сайт Корейской международной туристической компании для молодежи и детей.
 kptc.kp
 ksf.com.kp
 korean-books.com.kp — сайт Издательства литературы КНДР на иностранных языках.
 koredufund.org.kp — сайт Корейского образовательного фонда.
 korelcfund.org.kp — сайт Корейской федерации по уходу за престарелыми.
 korfilm.com.kp — сайт Корейской корпорации по экспорту и импорту фильмов.
 kut.edu.kp — сайт Политехнического университета имени Ким Чхэка.
 lrit-dc.star.net.kp
 ma.gov.kp — сайт .
 manmulsang.com.kp — сайт Центр бизнес-информационных технологий Manmulsang-Yonphung.
 masikryong.com.kp — сайт .
 mediaryugyong.com.kp — сайт, повествующий о деятельности Генерального секретаря ЦК ТПК Ким Чен Ына.
 mfa.gov.kp — сайт Министерства иностранных дел КНДР.
 minzu.rep.kp — сайт газеты «» (Демократическая Корея).
 moph.gov.kp — сайт Министерства здравоохранения КНДР.
 naenara.com.kp — сайт «Узла информации о политике, экономике, культуре, обо всем, о КНДР».
 nta.gov.kp
 portal.net.kp
 pyongyangtimes.com.kp — сайт газеты «Пхёнъян синмун» (Пхеньянские новости).
 rcc.net.kp
 rep.kp
 rodong.rep.kp — сайт газеты «Нодон Синмун» (печатный орган Трудовой партии Кореи).
 ryongnamsan.edu.kp — сайт Университета имени Ким Ир Сена.
 sdprk.org.kp — сайт Министерства физической культуры и спорта КНДР.
 silibank.net.kp
 star-co.net.kp
 star-di.net.kp
 star.co.kp
 star.edu.kp
 star.net.kp
 tourismdprk.gov.kp — сайт по организации туризма в КНДР.
 vok.rep.kp — сайт радио «Голос Кореи».
 youth.rep.kp — сайт Социалистического союза патриотической молодёжи.

Имеется ряд сайтов в зоне .kp, доступ к которым осуществляется через Кванмён.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .kp на сайте IANA

Примечания 

Интернет в КНДР
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 2000-е годы в КНДР
2007 год в КНДР